La Copa Davis 1998 fue la 87.ª edición del torneo de tenis masculino más importante por naciones.

Grupo mundial

Primera ronda

Suecia vs. Eslovaquia

Alemania vs. Sudáfrica

Brasil vs. España

Suiza vs. República Checa

India vs. Italia

Zimbabue vs. Australia

Bélgica vs. Países Bajos

Rusia vs. Estados Unidos

Cuartos de final

Suecia vs. Alemania

España vs. Suiza

Italia vs. Zimbabue

Bélgica vs. Estados Unidos

Semifinales

Suecia vs. España

Italia vs. Estados Unidos

Final

Enlaces externos 
 Sitio Oficial de la Copa Davis

1998
Tenis en 1998